Vltavín může mít více významů:

 vltavín – tektit, který se nachází především v okolí řeky Vltavy
 Vltavín (hudební skupina) – česká folková hudební skupina z Liberce, založená roku 1997
 Vltavín (pěvecký soubor) – pěvecký soubor z pražského Jižního Města, založený roku 1996
 Vltavín (měsíční periodikum) – nezávislý měsíčník pro město Týn nad Vltavou a okolí, vydávaný od roku 1990
 Galerie Vltavín – galerie a aukční síň v Brně
 dvouplísňový sýr kombinující vlastnosti sýrů typu Hermelín a Niva
 FK Loko Vltavín – pražský fotbalový klub, v sezoně 2017/18 hrající ČFL